Beljina est un toponyme qui peut désigner :
Beljina, un village de Serbie situé dans la municipalité de Barajevo et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
Beljina, une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Čačak, district de Moravica.